Фабри́с Абриэ́ль (; ) — французский футболист, полузащитник.

Клубная карьера

«Пари Сен-Жермен» 
Фабрис Абриэль — воспитанник клуба «Пари Сен-Жермен». Дебютировал в Лиге 1 16 января 2000 года в матче против «Бордо».
Этот матч остался для полузащитника единственным в чемпионате. В следующем сезоне он также вышел на поле в 1 матче Лиги 1.

Вторую половину сезона 2000/01 Абриэль провёл в швейцарском «Серветте» на правах аренды. За швейцарскую команду полузащитник сыграл 2 матча в чемпионате страны. Следующий сезон Фабрис Абриэль начал в парижской команде, сыграв за ПСЖ 1 матч в Кубке Интертото до того, как 6 июля 2001 года отправился в аренду в клуб Лиги 2 «Амьен».

«Амьен» 
Полузащитник провёл первый матч за «Амьен» 28 июля 2001 года (против «Бове»). 8 сентября 2001 года забил первый гол в профессиональной карьере (в ворота «Сент-Этьена»). По окончании сезона «Амьен» выкупил трансфер футболиста. С учётом игр Кубка Франции и Кубка Лиги Фабрис Абриэль сыграл за команду до окончания сезона 2003/04 130 матчей и забил 16 голов.

«Генгам» 
В августе 2004 года полузащитник стал игроком «Генгама». Впервые сыграл за новый клуб 3 сентября 2004 года в матче Лиги 2 с «Дижоном». Первый гол за «Генгам» забил 8 апреля 2005 года в ворота «Клермона». В общей сложности Абриэль выступал за «Генгам» 2 сезона и забил в различных турнирах 8 голов в 78 проведённых матчах.

«Лорьян» 
С 2006 по 2009 год полузащитник выступал за «Лорьян». Дебютировал в команде в победном выездном матче против ПСЖ 5 августа 2006 года, а 27 января 2007 года забил гол в ворота Фабьена Бартеза из «Нанта», оказавшийся для полузащитника единственным в сезоне. Всего за 3 сезона в стане «мерлузовых» Фабрис Абриэль сыграл 111 матчей в Лиге 1, причём в сезонах 2006/07 и 2007/08 он играл во всех матчах чемпионата без замен.

«Марсель» 
8 августа 2009 года полузащитник сыграл первый матч за марсельский «Олимпик». 17 октября того же года поразил ворота Дамьяна Грегорини из «Нанси», забив свой первый гол за «южан». 3 ноября 2009 года Абриэль отличился и в матче Лиги чемпионов, поучаствовав в разгроме «Цюриха» посредством двух удачно исполненных штрафных, с одного из которых полузащитник забил гол прямым ударом, а второй трансформировал в автогол игрок швейцарской команды Сильван Эгертер.

За 2 проведённых в «Марселе» сезона Фабрис Абриэль сыграл 54 матча в высшем дивизионе, дважды выигрывал Кубок лиги, а в сезоне 2009/10 стал чемпионом Франции. Летом 2011 года полузащитник перешёл в «Ниццу».

«Ницца» 
За клуб с Лазурного Берега Фабрис Абриэль впервые сыграл в матче чемпионата с «Эвианом» 14 августа 2011 года. Полузащитник вышел на игру в стартовом составе, а во втором тайме был заменён на Давида Эллебюика. Первый гол Абриэля за «Ниццу» был забит в ворота марсельского «Олимпика» 11 ноября 2012 года и принёс команде ничью в матче.

Достижения 
 Командные
 «Пари Сен-Жермен»
 Вице-чемпион Франции: 1999/00
 Победитель Кубка Интертото: 2001

 «Олимпик» (Марсель)
 Чемпион Франции: 2009/10
 Вице-чемпион Франции: 2010/11
 Обладатель Кубка лиги (2): 2009/10, 2010/11

 Личные
 Игрок месяца в Лиге 1: ноябрь 2009

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Валансьен»